San Roberto Bellarmino bezeichnet folgende Kirchen:

 San Roberto Bellarmino (Rom) in Rom
 San Roberto Bellarmino (Tarent) in Tarent

Siehe auch
 Robert Bellarmin (Heiliger)